Натуральне число 1732
 1732 рік до нашої ери
 1732 рік нашої ери